La famille des Psophiidae, ou psophiidés, comprend les 3 espèces d'agamis appartenant toutes au genre Psophia. Le terme agami, initialement orthographié agamy, est un terme d'origine Kali'na.

Ce sont des oiseaux terrestres de taille moyenne (de 45 à ), au cou assez long ainsi que les pattes. Ils ont le bec court et puissant, et le dos voûté.
Ils vivent dans le nord de l'Amérique du Sud, où ils fréquentent la forêt tropicale dense. Ils sont réputés très facile à apprivoiser.

Liste des espèces 

D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Psophia crepitans – Agami trompette
 Psophia leucoptera – Agami à ailes blanches
 Psophia viridis – Agami vert

Voir aussi 
 Forêt tropicale
 Le Héron agami n'est qu'une espèce très éloignée.

Liens externes

Famille Psophiidae

Genre Psophia

Notes 

Psophiidae